Desa Sidogede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidogede (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 110,33), Jawa Tengah, 
 Desa Sidogede (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 109,78), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar